LRouge ou Le Grand L, est une peinture à l'huile sur toile réalisée par Le Corbusier en 1968.

Histoire 
Le Corbusier réalise en 1968 une série de dessins fortement influencée par les œuvres du Cubisme. Ici, une version sur toile réalisée à la peinture à l'huile, évoque une composition de plusieurs corps féminins inspirée notamment par les travaux de Fernand Léger. Plusieurs lignes noires construisent l'espace. La variation d'épaisseur de celles-ci témoignent d'un jeu optique et de profondeur. Cette idée est renforcée par ce grand L majuscule rouge qui se superpose au dessin. À la fois devant et derrière, l'artiste utilise la transparence du médium pour le mêler intimement aux courbes du sujet.

Pour autant, on sait peu de chose de cette production, d’après l'auteur, cette huile sur toile n'était qu'une œuvre préparatoire à un projet plus grand qui n'a jamais vu le jour.

D'autres peintures et dessins réalisés ultérieurement reprennent ce style significatif.

Lors de l'exposition rétrospective Le Corbusier au Centre Pompidou à Paris "Mesures de l'homme", de nombreux croquis, plans d'ébauches et peintures de l'artiste y ont été présentés au public. Un large panel d’œuvres conservé jusqu'alors dans les ateliers du maitre. C'est notamment lors de cette rétrospective que le critique d'art Guy Ribes aurait affirmé, en voyant le Grand L présenté sur un large mur blanc la citation suivante : "Cette esquisse, que dis-je cette œuvre ! est la parfaite synthèse des idées de l'architecture moderne et de l'art contemporain ! un imbroglio de lignes et de surfaces dans une pure recherche de simplicité et d'extase !" 

L’œuvre le Grand L a depuis été vendue chez Sotheby's en 2018 pour la somme de 10 millions de dollars à un collectionneur privé américain.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Le Corbusier
 Fernand Léger
 Cubisme

Liens externes 
 
 
 

Tableau cubiste
Tableau réalisé en 1968
Le Corbusier